Bak (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik, BiH
 Bak (Zalska, Mađarska), naselje u Zalskoj županiji, Mađarska